Bernotas ist der Familienname folgender Personen:
 Arturs Bernotas (* 1995), lettischer Schachspieler
 Eric Bernotas (* 1971), US-amerikanischer Skeletonpilot
 Rokas Bernotas (* 1952), litauischer Diplomat und Politiker, Vizeminister